Das Viaplay Nordic Darts Masters 2022 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 10. bis zum 11. Juni 2022 von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Es war das zweite Turnier der World Series of Darts 2022 und wurde wie im Vorjahr im Forum Kopenhagen ausgetragen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in der ersten Runde ein best of 11 legs, im Viertelfinale best of 19 legs und im Halbfinale und Finale best of 21 legs.

Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
 Die 3 PDC Tour Card Holder 2022 aus Skandinavien und dem Baltikum
 5 Qualifikanten von der PDCNB Tour

Wildcards
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  Fallon Sherrock
  James Wade
  Michael Smith
  Gary Anderson
  Dimitri Van den Bergh

Tour Card Holder Skandinaviens & des Baltikum
  Vladimir Andersen
  Darius Labanauskas
  Madars Razma

PDCNB-Qualifikanten
  Daniel Larsson
  Marko Kantele
  Benjamin Drue-Reus
  Brian Løkken
  Matthías Örn Friðriksson

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Sportveranstaltung in Kopenhagen
Dartwettbewerb in Dänemark
World Series of Darts 2022